Les termes Nicobi ou Nicoby peuvent se référer à:

Toponymes

Rivière Nicobi, un affluent de la rive Sud-Est du lac Lichen, coulant dans le territoire de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Lac Nicobi, un plan d'eau douce de la partie Sud du territoire de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Autres
Nicolas Bidet (alias Nicoby), né à Rennes (France) au milieu des années 70, Nicoby est un artiste illustrateur de romans jeunesse, de journaux et de bandes dessinées, notamment dans les séries Les Zélus et de nombreux livres jeunesse pour les éditions Rageot. Il dessine La voix, texte de Pascal Bertho (2 tomes parus) Éditions Vents D’Ouest. 2005 : Patte de velours, sous le pseudonyme de Korkydü, texte de Pascal Bertho Éditions Delcourt. 2006 : Chronique Layette et Excursion Coréenne, éditions 6 pieds sous terre.